Vichada puede referirse a:

 el río Vichada, en los llanos orientales de Colombia;
 Vichada, departamento de Colombia atravesado por el río homónimo;
 la Comisaría del Vichada, una antigua entidad territorial de Colombia precursora del departamento actual; o
 la estructura del Vichada, un presumible cráter de impacto ubicado en el departamento homónimo.